Публий Автроний Пет (Publius Autronius Paetus) e име на римските политици:

 Публий Автроний Пет, сенатор, 65 пр.н.е. избран за консул, но осъден; участник в заговора на Катилина 63 пр.н.е.
 Публий Автроний Пет (консул 33 пр.н.е.), суфектконсул 33 пр.н.е. на местото на Октавиан.